Karatekan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qareh Tekān Sū, vattendrag, Västazarbaijan, 
 Qarah Tīkān, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar